Сафонтьево — название населённых пунктов в России:

 Сафонтьево — деревня в Истринском районе Московской области.
 Сафонтьево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Сафонтьево — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.